Ho Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 He Shui (vattendrag i Kina, lat 27,08, long 114,98), Jiangxi, 
 He Jiang, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar